Такмичње у десетобоју  у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016.у Амстердаму одржано је 6. и 7. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, није бранио Андреј Краучанка из Белорусије.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 16 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских десетобојаца 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Артур Абеле  (10,95/-0,6 - 7,48/+0,4 - 15,79 - 1,98 - 49,43 / 14,07/-0,9 - 46,20 - 4,90 - 71,89 - 4:24,12 ) || 8.605 || 26. јун || align="center" | 1. СРЛ
|-
| 2. || Кевин Мајер  ( 10,2/+0,3 - 7,32/-0,2 - 15,22 - 2,00 - 50,07 / 14,06/-0,6 - 48,99 - 5,00 - 65,77 - 4:35,45 )  || 8.446 ||  29. мај || align="center" | 3. СРЛ
|-
| 3. || Кај Казмирек  ( 10,79/-0,6 - 7,57/+0,6 - 14,78 - 2,07 - 48,46 / 14,40/-0,9 - 40,59 - 5,00 - 59.54 - 4:38,52 )  || 8.323|| 26. јун || align="center" | 6. СРЛ
|-
| 4. || Мајкел Уибо  ( 11,13/0,6 - 7,36/2,3 - 14,98 - 2,11 - 50,97 / 14,84/-0,8 - 44,92 - 5,05 - 64,20 - 4:27,91) || 8.315 || 13. мај || align="center" | 7. СРЛ
|-
| 5. ||Бастјен Озеј  ( 11,18/-0,3 - 7,14/1,8 - 15,06 - 2,04 - 49,97 / 14,57/1,0 - 47,02 - 5,00 - 61,80 - 4:38,79 )  || 8.193 || 25. јун || align="center" | 11. СРЛ
|-
| 6. ||Доминик Дистелбергер  ( 10,71/+1,1 - 7.25/+0,3 - 13,76 - 1,94 - 48,47 / 14,45/-0,6 - 43,93 - 5,00 - 59,97 - 4:34,21 )  || 8.175 || 29. мај || align="center" | 13. СРЛ
|-
| 7. || Михаил Дудаш  ( 10,75/-0,2 - 7,47/-0,1 - 13,78 - 1,92 - 48,96 / 14,52/-1,9 - 46,70 - 4,80 - 59,55 - 4:32,11)  || 8.174 || 13. мај || align="center" | 14. СРЛ
|-
| 8. || Јиржи Сикора  ( 10,86/+1,1 - 7,41/+1,6 - 14,19 - 2,00 - 48,97 / 14,36/0,0 - 45,21 - 4,60 - 58,64 - 4:36,47)  || 8.160 || 29. мај || align="center" | 16. СРЛ
|-
| 9. ||Карл Роберт Салури  ( 10,66/1,3 - 7,42/1,2 - 14,29 - 1,85 - 48,34 / 15,09/1,5 - 43,80 - 4,95 - 57,99 - 4:27,43) || 8.108 || 7. април || align="center" | 19. СРЛ
|-
| 10. || Пау Тонесен   ( 11,35/1,0 - 7,37/0,7 - 14,10 - 1,95 - 50,91 / 14,39/1,1 - 45,93 - 5,30 - 60,44 - 4:38,0 )  || 8.103' || 9. јун || align="center" | 21. СРЛ
|}Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

100 метара 

Ветар: група 1:+0,8 м/с, група 2:+0,8 м/с, група 3: -0,1 м/с, група 4: -1,6 м/с.

Скок удаљ 
,

Бацање кугле 
,

Скок увис 
,

400 м 
,,

110 м препоне 
,,

Бацање диска 
,

Скок мотком 
,

Бацање копља 
,

1.500 м 
,

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Десетобој на Европском првенству у атлетици на отвореном